Ольга Филиппова:
 Филиппова, Ольга Александровна (род. 1977) — российская актриса театра и кино.
 Филиппова, Ольга Егоровна (1920—1943) — герой Великой Отечественной войны, подпольщица.
 Филиппова (Дедюхина), Ольга Сергеевна (род. 1993) — российская биатлонистка.